Àbac, un objecte que serveix per facilitar càlculs aritmètics senzills.
 Àbac neperià, eina per calcular quocients i productes de nombres.
 Àbac, un element arquitectònic.